Lahnerbach steht für:

 Lahnerbach (Buchauer Bach), linker Zufluss des Buchauer Baches (zum Großen Billbach) in der Buchau in Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Lahnerbach (Gail), linker Zufluss der Gail in der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Lahnerbach (Jetzbach), linker Zufluss des Jetzbach in Maria Alm am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Lahnbach
 Lahnergraben